Bakkavör — транснациональная компания пищевой промышленности. Штаб-квартира располагается в Рейкьявике, Исландия. Группа управляет 63 предприятиями, на которых работает 20 тысяч человек. Годовой оборот превышает £1,6 млрд.

История 
Компания была основана в 1986 году.

Компания сегодня 
Компания представлена на рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока, однако более 80% выручки компании приносят операции в Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Продовольственные компании Исландии